VC De Leeuwkens Teralfene is een Belgische voetbalclub uit Teralfene. De club is opgericht in 1956 en is aangesloten bij de KBVB aangesloten met stamnummer 6031. De clubkleuren zijn geel-zwart.

Geschiedenis
VC De Leeuwkens Teralfene werd opgericht in 1956 en sloot zich datzelfde jaar aan bij de KBVB. Tien jaar na zijn ontstaan, slaagde de club er al in om promotie af te dwingen naar Vierde klasse. Hier speelde het twee seizoenen waarna de club terug degradeerde naar de provinciale reeksen. Hier zou de club tot op heden blijven spelen.

Resultaten

Teralfene
Sportvereniging in Vlaams-Brabant
Sport in Affligem